Garbh Island kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Garbh-eilean, ö, Skottland, Highland, 
 Eilean Garbh, halvö, Skottland, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar